Amethyst Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Amethyst Creek (Saint Charles River), Fluss im Bundesstaat Colorado
 Amethyst Creek (Lamar River), Fluss im Bundesstaat Wyoming